Бре́зынка () — различные значения:

 Населённые пункты
 Брезынка — серболужицкая деревня в коммуне Добершау-Гаусиг, район Баутцен, земля Саксония
 Брезынка — серболужицкая деревня в коммуне Мальшвиц, район Баутцен, земля Саксония